Константи́н Андре́евич Ля́дусов (род. , Ростов-на-Дону, СССР) — российский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра. Чемпион России 2015 года в помещении. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Тренируется в Ростове-на-Дону в Центре спортивной подготовки №1 под руководством Николая Копанёва.

Впервые в составе сборной России выступил на чемпионате мира среди юниоров в 2006 году. Тогда он не смог пробиться через сито квалификации, оставшись на 17-м месте с лучшей попыткой на 18,37 м. В 2010 году выиграл первенство России среди молодёжи в помещении и поехал на Кубок Европы по зимним метаниям во французский Арль. В этот раз соревнования сложились для Константина как нельзя лучше: 1-е место в личном зачёте среди молодёжи и 2-е в общекомандном первенстве.

Впервые толкнул ядро за 20 метров в мае 2013 года на командном чемпионате России. Тем не менее, результата 20,44 м не хватило для попадания в тройку призёров — лишь четвёртое место. Закрепить успех на других стартах в сезоне не получилось. На чемпионате России он стал только 11-м с попыткой на 17,35 м.

Куда лучше сложился следующий год. В июне на соревнованиях в Краснодаре Константин установил личный рекорд 20,54 м. На чемпионате России в Казани он впервые в карьере стал призёром, завоевав бронзу с результатом 20,08 м.

Зимой 2015 года выиграл чемпионат страны в помещении, на 1 сантиметр опередив действующего летнего чемпиона страны Александра Лесного. Константин отобрался на чемпионат Европы в Праге, где не смог пройти в финал. Итоговый результат — 19,61 м и 13-е место в квалификации.

При толкании ядра использует технику кругового маха.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Константина Лядусова на сайте all-athletics.com
 Профиль Константина Лядусова на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Чемпионы России по лёгкой атлетике
Толкатели ядра России
Мастера спорта России международного класса